Stanisław Zygmunt Nawrocki (ur. 1885) – starszy sierżant Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kazimierz Nawrocki ps. „Rafał” (ur. 1894) – kapitan Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Nawrocki (1894–1950) – kompozytor i pianista
 Stanisław Nawrocki (ur. 1900) – plutonowy Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Nawrocki (1915–1986) – jezuita, prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego
 Stanisław Nawrocki (1925–2000) – archiwista i historyk
 Stanisław Nawrocki (1927–2021) – agrotechnik, gleboznawca
 Stanisław Nawrocki (1947–2004) – prawnik, działacz społeczny, poeta

Przypisy